Шипашница може бити:

 Горња Шипашница, насеље у општини Косовска Каменица, Косово и Метохија, Србија
 Доња Шипашница, насеље у општини Косовска Каменица, Косово и Метохија, Србија